Чернокнижник — колдун, занимающийся чёрной магией.

 «Чернокнижник» — американский фильм ужасов 1989 года, поставленный Стивом Майнером по сценарию Дэвида Туи.
 «Чернокнижник: Армагеддон» — американский фильм ужасов, снятый в 1993 году.
 «Чернокнижник 3: Последняя битва» — американский фильм ужасов, снятый в 1999 году.

См. также 
 Warlock (значения)